Соревнования в беге на 400 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3, 4 и 5 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Квалификационные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Полуфинал

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Примечания

Ссылки 
 Программа соревнований 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Ж